Сергій Аркадійович Коломієць — український лікар-фізіотерапевт, послідовник Вітольда Камінського.

Створює водолікувальну клініку на базі Національного авіаційного університету.

Посилання 
 З'їж свою хворобу // Україна молода 
 Сергій КОЛОМІЄЦЬ: ГОЛОД – «ВАЖКА АРТИЛЕРІЯ» НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ // Персонал Плюс, №5(100), 8.02.2007

Науковці Києва
Українські терапевти